Тиро ал Бланко има више значења:

 Тиро ал Бланко (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тиро ал Бланко (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тиро ал Бланко (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику